De Stichting Gelre ziekenhuizen heeft twee ziekenhuizen in gebruik in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen: 
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Gelre ziekenhuizen Zutphen